Studentenberg steht für:

 Studentenberg (Hof),  Ortsteil im Stadtteil Nord in der kreisfreien Stadt Hof (Saale)
 Studentenberg (Kiel), Erhebung im Vieburger Gehölz in der Landeshauptstadt Kiel